Villar de Sapos puede hacer referencia a:

 Villar de Sapos, parroquia asturiana en el concejo de Allande; o
 Villar de Sapos, parroquia asturiana en el concejo de Tineo.